

Geografia
Trevi – comune della provincia di Perugia
Trevi nel Lazio – comune della provincia di Frosinone
Trevi – rione di Roma

Aziende 

 Trevi – azienda italiana in concordato nell'ingegneria del sottosuolo 
 Consorzio TREVI – consorzio costituito di imprese che realizza il Treno ad Alta Velocità ETR 500

Altro
Fontana di Trevi – celebre fontana di Roma
Beta Trevi – autovettura prodotta dalla Lancia dal 1980 al 1984
 TREVI – cooperazione intergovernativa di funzionari nazionali dei ministeri della Giustizia e degli Interni della Comunità Europea

Persone 
 Claudio Trevi – scultore italiano
 Emanuele Trevi – critico letterario e scrittore italiano
 Emiliano di Trevi – vescovo di Trevi, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Gloria Trevi – cantante messicana

Pagine correlate
 Mario Trevi